Sveti Petar est un toponyme qui peut désigner :
Sveti Petar, une île de Croatie ;
Sveti Petar, une localité de Croatie située dans la municipalité de Cres, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Sveti Petar, une localité de Croatie située dans la municipalité de Mali Bukovec, comitat de Varaždin ;
Sveti Petar, une localité de Croatie située dans la municipalité de Mošćenička Draga, comitat de Primorje-Gorski Kotar